Born to Fly — третий студийный альбом американской кантри-певицы и автора-исполнителя Сары Эванс, изданный 10 октября 2000 года на студии RCA Nashville. Песня «Born to Fly» заняла первое место в кантри-чарте Hot Country Songs. Альбом был сертифицирован в золотом статусе в Канаде и в 2-кр. платиновом RIAA в США.

Реакция общественности 
Эванс с альбомом была номинирована на 5 премий CMA Awards: альбом года, песня года, сингл года, видео года (за титульный трек) и Female Vocalist of the Year. Она выиграла свой первый CMA award за видеоклип «Born to Fly». Альбом получил положительные отзывы от музыкальных критиков и интернет-изданий, например, таких как Allmusic.

Список композиций

Чарты и сертификации

Альбом

Сертификации

Синглы

Примечания

Ссылки 
 

Кантри-альбомы
Альбомы RCA Records
Альбомы Сары Эванс
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний